Гранха Марија дел Кармен има више значења:

 Гранха Марија дел Кармен (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Марија дел Кармен (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику